Topolino nell'isola di Spettro (On Spook's Island) è una storia a fumetti della Walt Disney realizzata da Bill Wright e pubblicata in Four Color n. 170, del novembre 1947. In Italia è stata pubblicata per la prima volta sull'Albo d'Oro del 6 marzo 1948. La storia segna l'esordio sui comic book statunitensi, del Commissario Basettoni, creato nel 1939 da Gottfredson, che qui si trova a vivere un'incredibile avventura con Topolino, e incontrando alla fine Gambadilegno.

Voci correlate 
 Lista delle strisce giornaliere di Topolino

Collegamenti esterni 
 

Storie a fumetti di Topolino